Косто има више значења:

 Косто, Косчто (Халатлако), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Косто (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику